Casellato ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Casellato Lamberti (geb. 1938), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Renzo Casellato (geb. 1936), italienischer Opernsänger (Tenor)